Världsmästerskapet i handboll för damer 1999 spelades i Norge och Danmark mellan den 29 november och den 12 december 1999. Norge vann turneringen före Frankrike och Österrike.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutställning 

1999 i Danmark
1999 i Norge
Internationella handbollstävlingar i Danmark
Internationella handbollstävlingar i Norge
Handbollssäsongen 1998/1999
Internationella sportevenemang i Oslo
Sport i Hamar
1999
Relationer mellan Danmark och Norge
Sportevenemang i Bergen
Sport i Lillehammer
Sport i Stavanger
Sportevenemang i Trondheim
Kolding
Gjøviks kommun
Oslo under 1900-talet
Trondheim under 1900-talet
Bergen under 1900-talet